Спурій Фурій Медуллін () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму, часів Римської республіки з патриціанського роду Фуріїв, його гілки Медуллінів:
 Спурій Фурій Медуллін Фуз () — консул 481 року до н. е.
 Спурій Фурій Медуллін Фуз — консул 464 року до н. е.
 Спурій Фурій Медуллін — військовий трибун з консульською владою 400 року до н. е.
 Спурій Фурій Медуллін — військовий трибун з консульською владою 378 року до н. е.

Див. також 
 Фурії